Ямпольський — українське та єврейське прізвище. Його походження пов'язують із топографічною назвою «Ямпіль», що поширена в Україні.

Відомі носії:
 Ямпольський Абрам Ілліч — радянський скрипаль.
 Ямпольський Борис Самойлович — радянський письменник.
 Ямпольський Валерій Олександрович — доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент HAH України.
 Ямпольський Лев Григорович (Лейб) — єврейський композитор, писав російською мовою та на їдиш.
 Ямпольський Стефан Михайлович — радянський український учений-економіст.

Примітки 

Єврейські прізвища
Українські прізвища